Partito del Potere Popolare (Thailandia), partito politico thailandese attivo dal 1998 al 2008
Partito del Potere Popolare (Corea del Sud), partito politico sudcoreano fondato nel 2020